Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „90”:

Wojsko Polskie
 90 Pułk Piechoty (1918)
 90 Pułk Piechoty (1951-1955)

Austro-węgierski
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 90 (1883–1918)

Niemiecki
 90 Pułk Fizylierów im. Cesarza Wilhelma (1 Wielkoksiążęcy Meklenburski) (niem. Großherzoglich Mecklenburgisches Füsilier-Regiment „Kaiser Wilhelm“ Nr. 90) 1863–1919

Rosyjski
 90 Onegski Pułk Piechoty (ros. Онежский 90-й пехотный полк) 1803–1918